Борис Мельник:
 Мельник, Борис Павлович (1941 — 1994) — бывший народный депутат Украины.
 Мельник, Борис Петрович (1945—2016) — советский стрелок, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.